

Patronyme

 Gaston Bozérian, (1853-1899), est un homme politique français.
 Jean Bozérian, (1825-1893), est un homme politique français.
 Henri Mignot-Bozérian, (1878-1938), est un homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme